Rincão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rincão (ort), São Paulo, 
 Rincão (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar